Pismo kancelaryjne 

 Lishu – powiat w Chinach, w prowincji Jilin
 Lishu – dzielnica w prefekturze miejskiej Jixi, w prowincji Heilongjiang